

Wydarzenia 

 Europa
 23 sierpnia – Powstanie Luzytanów: w bitwie pod Numancją powstańcy rozbili rzymski legion konsula Kwintusa Fulwiusza Nobiliora.
 Trzęsienie ziemi w Grecji, spowodowało szkody w mieście Sikion.